

Cinema
Fotogrammi di guerra (Shooter) – film televisivo del 1988 diretto da Gary Nelson
Shooter - Attentato a Praga (The Shooter) – film del 1995 diretto da Ted Kotcheff
Shooter – film del 2007 diretto da Antoine Fuqua

Musica
Shooter – gruppo musicale rock francese
Shooter – singolo di Lil Wayne featuring Robin Thicke

Persone
Don Shooter – politico statunitense
Jim Shooter – fumettista ed editore statunitense
Thomas Shooter – politico statunitense

Televisione
Shooter – serie televisiva statunitense basata sul film omonimo

Altro
Shooter – tipologia di videogiochi action
Shooter – modello di occhiali Ray-Ban

Pagine correlate
The Shooter
Shooters